Els 100 metres esquena masculí es va celebrar entre el 3 i el 4 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:49.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van celebrar el 3 d'agost a les 17:48.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 

La finales va disputar el 4 d'agost a les 18:36.

Referències 

100 metres esquena masculi